Луцький повіт — повіт у Речі Посполитій (1566 — 1795)
 Луцький повіт — повіт у Російській імперії (1795 — 1917), УСРР (1917 — 1921), Польщі (1921 — 1939), СРСР (1939 — 1940)
 Луцький повіт — альтернативна назва Луцької округи генеральної округи «Волинь-Поділля» райхскомісаріату «Україна»

Історія Волині